Stíhací závod žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v úterý 11. února jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 19.00 hodin místního času UTC+4 (16.00 hodin SEČ).

Obhájkyní prvenství byla německá biatlonistka Magdalena Neunerová, která po sezóně 2011/12 ukončila profesionální kariéru a závodu se tak nezúčastnila.

Olympijskou vítězkou se stala Běloruska Darja Domračevová, pro kterou to byla první zlatá medaile ze zimních olympijských her. Stříbro získala úřadující mistryně světa v téhle disciplíně norská závodnice Tora Bergerová. Třetí v pořadí skončila Slovinka Teja Gregorinová, která tak vybojovala první historickou medaili pro Slovinsko v biatlonu.

Nejlepší z Češek skončila Gabriela Soukalová, která se díky skvělé stíhací jízdě dokázala z 29. místa na startu posunout na 4. místo a těsně ji tak unikla medaile.

Disciplinární komise Mezinárodního olympijského výboru 27. listopadu 2017 diskvalifikovala  Rusky Olgu Viluchinovou a Janu Romanovovou pro porušení antidopingových pravidel. V prosinci 2017 byla z týchž důvodů diskvalifikována Olga Zajcevová. V září 2020 Mezinárodní sportovní arbitráž rozhodla o zrušení diskvalifikace Viluchinové a Romanovové a potvrdila diskvalifikaci Zajcevové.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014